Володьково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Володьково — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Володьково — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Володьково — село в Белёвском районе Тульской области.